René Auberjonois (1872-1957), peintre suisse, grand-père de l'acteur René Auberjonois.
 René Auberjonois (1940-2019), acteur américain.